Thunderbolt (eng "tordenslag") har flere betydninger:

Fly 
 P-47 Thunderbolt – amerikansk kampfly fra 2. verdenskrig med speciale i angreb mod jordmål
 A-10 Thunderbolt II – amerikansk kampfly fra 1970'erne med speciale i angreb mod jordmål

Film, media 
 Thunderbolt, en amerikansk film fra 1929, på dansk: Fra New Yorks Underverden
 The Titfield Thunderbolt – engelsk film fra 1952
 Thunderbolt (film fra 1974) (originaltitel: Thunderbolt and Lightfoot) – en amerikansk film fra 1974 med Clint Eastwood og Jeff Bridges i hovedrollerne